Niemcy:
 Potsdamer Platz (pol. Plac Poczdamski) – plac w Berlinie
 Potsdamer Platz Arkaden – centrum handlowe w Berlinie
 Berlin Potsdamer Platz – dworzec kolejowy w Berlinie